Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2015 — 47-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 6 по 12 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Фернандо Вердаско
 Парный турнир —  Боб Брайан /  Майк Брайан

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал Фелисиано Лопес (№ 12 в мире на тот момент). Испанец дошёл до четвертьфинала, где проиграл восьмому номеру посева Сэму Куэрри. Прошлогодний чемпион Фернандо Вердаско защищал свой титул в качестве шестого номера посева и дошёл до полуфинала, где также как и Лопес проиграл Куэрри. В финале встретились два американца — компанию Куэрри составил несеянный теннисист Джек Сок. В итоге Сок смог выиграть в решающем матче и завоевать свой дебютный одиночный титул на соревнованиях ассоциации. В основном розыгрыше принял участие один представитель России — Теймураз Габашвили, который смог дойти до четвертьфинала, где он уступил Фернандо Вердаско.

В парном турнире прошлогодние чемпионы  Боб и Майк Брайаны защищали свой титул в качестве первых сеянных, но в четвертьфинале проиграли паре Ричардас Беранкис/Теймураз Габашвили. По итогу Беранкис и Габашвили смогли одержать победу на турнире, переиграв в финале Скотта Липски и Трета Конрада Хьюи.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Джек Сок обыграл  Сэма Куэрри со счётом 7-6(9), 7-6(2).
 Сок выигрывает дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Куэрри сыграл свой 1-й одиночный финал и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Сэм Куэрри
| RD1-score01-1=69
| RD1-score01-2=62
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Джек Сок
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Ричардас Беранкис /  Теймураз Габашвили''' обыграли  Скотта Липски /  Трета Конрада Хьюи со счётом 6-4, 6-4.
 Беранкис и Габашвили выигрывают дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

 Мировой тур ATP 2015

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Апрель 2015 года
2015